Кристиа́н Андре́с Дахо́ме Арболе́да (; род. 3 января 1994 года в Боготе) — колумбийский футболист, нападающий клуба «Ванкувер Уайткэпс».

Биография 
Кристиан Дахоме начал карьеру в клубе Второго дивизиона Колумбии (Примера B) «Богота» в 2013 году. Отыграв за эту команду три сезона, в 2015 году присоединился к клубу колумбийской Примеры «Кукуте Депортиво». Дебютировал в Кубке Мустанга 19 июля 2015 года в гостевой игре против «Индепендьенте Санта-Фе». Дахоме вышел на замену в начале второго тайма, но это не помогло «Кукуте» уступить с разгромным счётом 0:5. Первый гол в Примере забил спустя два месяца, 23 сентября, в ворота «Бояка Чико», однако это позволило лишь сократить итоговый счёт (3:2), но победу в матче одержал соперник.

В начале 2016 года Дахоме перешёл в «Депортес Толиму». В середине того же года нападающего приобрёл «Атлетико Насьональ», который к тому моменту уже был финалистом Кубка Либертадорес, и в результате стал его обладателем, обыграв по сумме двух финальных матчей эквадорский «Индепендьенте дель Валье». Дахоме невозможно было заявить на турнир, и поэтому он не является его победителем.

Однако в том же году «Атлетико Насьональ» дошёл до финала второго по значимости турнира континента — Южноамериканского кубка. Кристиан в этой кампании появился на поле только в одном матче, против перуанского «Депортиво Мунисипаль» (гостевая победа 5:0). Колумбийская команда считалась безоговорочным фаворитом финала, однако ему не суждено было состояться из авиакатастрофы самолёта, в которой погибла почти вся команда «Шапекоэнсе», летевшая не первую игру в Медельин. По просьбе «Атлетико Насьоналя» бразильский клуб был признан победителем ЮАК, а Кристиан Дахоме добился своего первого достижения на международной арене. Чуть ранее с «Атлетико» он завоевал Кубок Колумбии.

В 2017 году Кристиан Дахоме на правах аренды выступал за «Депортиво Пасто». В 2018 году в таком же статусе играл за «Америку» из Кали. Несмотря на то, что в соглашении между клубами была возможность покупки игрока по окончании сезона, и сам нападающий в ходе сезона провёл большую часть матчей, «Америка» решила не выкупать права на игрока.

В 2019 году Кристиан отправился в аренду уже за рубеж, присоединившись к «Индепендьенте дель Валье». Помог своей команде попасть в плей-офф за чемпионство в Эквадоре, но наиболее важного успеха он добился с командой на международной арене. «Чёрно-синие» выиграли свой первый в клубной истории трофей, и сразу же на континентальном уровне — Южноамериканский кубок. Дахоме сыграл во всех 11 матчах команды и забил четыре гола, в том числе последний в финальной игре против аргентинского «Колона». Дахоме получил передачу от Алехандро Кабесы, выйдя на пустые ворота на шестой добавленной минуте, установив итоговый счёт 3:1. При этом он догнал самого Кабесу по забитым мячам и стал лучшим бомбардиром своей команды в кубке.

17 января 2020 года Дахоме перешёл в клуб MLS «Ванкувер Уайткэпс», подписав двухлетний контракт с опцией продления ещё на один год. За канадский клуб дебютировал 29 февраля в матче первого тура сезона против «Спортинга Канзас-Сити». 15 июля в первом матче группового этапа турнира MLS is Back против «Сан-Хосе Эртквейкс» забил свой первый гол в североамериканской лиге.

Титулы и достижения 
  Чемпион Колумбии (1): Апертура 2017
  Обладатель Кубка Колумбии (1): 2016
 Обладатель Рекопы Южной Америки (1): 2017
 Обладатель Южноамериканского кубка (1): 2019
 Финалист Южноамериканского кубка (1): 2016

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Колумбии
Игроки ФК «Америка» Кали
Игроки ФК «Атлетико Насьональ»
Игроки ФК «Богота»
Игроки ФК «Депортес Толима»
Игроки ФК «Депортиво Пасто»
Игроки ФК «Индепендьенте дель Валье»
Игроки ФК «Кукута Депортиво»
Игроки ФК «Ванкувер Уайткэпс»